Il doppio del torneo di tennis Adelaide Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Dick Norman che hanno battuto in finale Scott Draper e Peter Tramacchi 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Kratzmann /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Grant Doyle /  Paul Kilderry (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Neil Borwick (semifinali)
 Ola Kristiansson /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Adelaide Challenger 1994